Ивановка () — село, входит в Сосновский поселковый совет Березновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 143 человека. Почтовый индекс — 34652. Телефонный код — 3653. Код КОАТУУ — 5620455705.

Местный совет 
34652, Ровненская обл., Березновский р-н, пгт Сосновое, ул. Шевченко, 5.

Ссылки 
 Ивановка на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Березновского района